Рафа 
 Рафа — уменьшительное имя от . Наиболее часто применяется в испаноязычной среде, например к:
испанскому футбольному тренеру Рафаэлю Бенитесу
испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю
испанскому футболисту Рафаэлю Фернандесу Пересу

В Библии (; רפה)
 Рафа — пятый сын Вениамина (; в соответствующих местах — ; —40 — он не упоминается).
 Рафа — сын Эштона (Ештона), внука Келуба (Калеба?); полнее название — Бет-Рафа (Беф-Рафа; ), что является уже названием целого рода или клана ().
 Рафа — один из потомков Саула (,  и  ).
 Рафа — имя филистимлянки (с определ. ), матери четырёх великанов-героев, побеждённых Давидом и его сподвижниками; один из них — Голиаф (—22).
 Рафа () — гигантка, гигантша. «Агада» отождествляет  с невесткой Ноеми (; Сота, 42б).